Als Skicircus (von lateinisch „circum“: Kreis) bezeichnet man ein Wintersportgebiet, das „rund um ein Tal herum“ angelegt ist. Dadurch ist es meist möglich, das komplette Gebiet zu umrunden. Bekannte Skicircusse sind etwa der Skicircus Saalbach-Hinterglemm/Leogang/Fieberbrunn, die Sellaronda und die Tauernrunde.

Synonym bezeichnet der Begriff die Summe aller sportlichen Akteure samt Nachtleben und Infrastruktur, die einen Wintersportort oder ein Wintersportgebiet von Gegenden ohne Wintersportbezug unterscheidet, nach den Redensarten „der ganze Zirkus“ oder „da wird ein Zirkus gemacht“ als Umschreibung für Trubel. 

!Skicircus
Schneesport